New Zealand Football Championship 2018/2019 var den femton säsongen av New Zealand Football Championship, ligan bestod 10 lag. Grundserien vanns av Auckland City medan slutspelet vanns av Eastern Suburbs. Auckland City gick genom grundserien obesegrade, vilket man bara lyckats med två gånger tidigare, säsongerna 2011/2012 och 2015/2016, man blev dock utslaget redan i semifinalen mot Team Wellington.

Tabeller

Poängtabell

Resultattabell

Slutspel

Slutspelsträd

Semifinaler

Final

Anmärkningslista

Källor 
 Officiella hemsida
 Rsssf.com
 Soccerway.com

2018 i Nya Zeeland
2019 i Nya Zeeland
2018/2019
Fotbollssäsongen 2018/2019